Slavattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Slavattnet (Herrestads socken, Bohuslän), sjö i Uddevalla kommun, 
Slavattnet, Bohuslän, sjö i Uddevalla kommun,  (1,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn